Muddy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Muddy Creek (Colorado), Nebenfluss des Colorado River in Colorado
 Muddy Creek (Maryland), in Maryland
 Muddy Creek (Pennsylvania), in Pennsylvania
 Muddy Creek (Dirty Devil River), Quellfluss des Dirty Devil River in Utah

Muddy Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Muddy Creek (North Carolina), Stadt in North Carolina

Siehe auch:
 Mud Creek